A Time to Die – film del 1982 diretto da Matt Cimber e Joe Tornatore
 L'ultima preda (A Time to Die) – romanzo di Wilbur Smith del 1989
 A Time to Die – episodio de Il brivido dell'imprevisto

Musica 
 Time to Die – album dei The Dodos del 2009
 Time to Die – album degli Electric Wizard del 2014